Attika (griechisch Αττική, Attikí) steht für:
 Attika (Landschaft), historische Landschaft in Griechenland
 Attika (griechische Region), die Verwaltungsregion (periferia) um Athen

Attika steht außerdem für
 Attika (Architektur), ein Aufsatz über dem Hauptgesims eines Bauwerks
 Attikawohnung, siehe Penthouse
 Attika (Spiel), ein Brettspiel
 einen früher von Deutschland nach Griechenland verkehrenden Nachtzug, siehe Akropolis (Zug) #Laufweg

Siehe auch:
 Attica, Begriffsklärung
 Atika, Zigarettenmarke